Канды́к лимо́нно-жёлтый () — вид цветковых растений рода Кандык ().

Ботаническое описание

Вегетативные органы 
Эфемероидное многолетнее травянистое луковичное растение. Луковицы 4—5 см длиной, вытянутые, иногда формируют сидячие дочерние луковицы — детки. Листья 9—15 см длиной. Листовая пластинка пятнистая, от ланцетовидной до почти овальной формы, с неправильными коричневыми и белыми полосами. Край листа более или менее волнистый.

Генеративные органы 
Цветонос 12—35 см длиной, несёт 1—3 цветка. Околоцветник простой. Листочки околоцветника 25—45 мм длиной, от ланцетовидной до почти эллиптической формы, более или менее белые, часто бледно-розовые или жёлтые вблизи центра цветка. Кончики листочков с возрастом розовеют. Тычинки 11—17 мм длиной. Тычиночные нити менее 0,8 мм шириной, линейные, тонкие, белые или бледно-розовые. Пыльники белые, кремовые, розовые, красноватые или коричневато-красные. Столбик 6—10 мм длиной, прямостоячий, белый или розовый.

Плод — длинная обратнояйцевидная коробочка 2—5 см длиной.

Цветение весной, с марта по май.

Генетика 
Хромосомный набор 2n = 24.

Идентификация 
Ареал кандыка лимонно-жёлтого тесно соприкасается с ареалами ,  и , с которыми его можно спутать. Очень похожий кандык Хауэлла имеет более узкий ареал и может быть отличён от кандыка лимонно-жёлтого по отсутствию нектарников в основании внутренних лепестков. Кандык Хендерсона, чей ареал заканчивается только на северной границе ареала кандыка лимонно-жёлтого, очень с ним схож, но отличается своими пурпурными цветками. Широко распространённый кандык орегонский в изобилии произрастает на юго-западе Орегона, отличен от кандыка лимонно-жёлтого своим глубоко разделённым 3-дольным рыльцем, поскольку лимонно-жёлтый обладает лишь слегка разделённым рыльцем.

Ареал и местообитание 
Встречается в США на юго-западе Орегона и на прилегающей территории северо-запада Калифорнии. Произрастает в сухих лесах и зарослях кустарников на высотах от 100 до 1300 (редко 1800) м.

Синонимика 
Иногда выделяют подвид кандыка лимонно-жёлтого, в настоящий момент считающийся синонимом этого вида:
 
Другие источники добавляют ещё один синонимичный подвид:
 
Более того, иногда  также рассматривается как синоним данного вида.

Примечания

Литература 
 Eastwood, Donald C. Rare and Endangered Plants of Oregon. Beautiful America, 1990

Ссылки 
 Flora of North America
 Jepson Manual Treatment
 My Erythronium «Big Year»
 Фотографии

Кандык
Флора Северной Америки